Eustigma är ett släkte av trollhassel. Eustigma ingår i familjen trollhasselfamiljen. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trollhasselfamiljen
Eustigma